Narvalo peut faire référence à: Matthieu, Matt de son surnom ou « loulou » pour les intimes.
 Narvalo est une série télévisée française
 , plusieurs sous-marins de la Regia Marina, dont :
 Narvalo, un sous-marin de la classe Glauco, construit dans les années 1900 ;
 Narvalo, un sous-marin de la classe Squalo en service au début des années 1930.